Inget universitet i Rom heter Universitetet i Rom, men det finns tre universitet där:

 La Sapienza, det största universitet i Rom, grundat 1303
 Roma Due, Università degli studi di Roma Tor Vergata, grundat 1982
 Roma Tre, Università degli studi Roma Tre, grundat 1992